Tiina Hodakov (* 26. Februar 1969 in Pärnu) ist eine ehemalige estnische Fußballnationalspielerin.

Hodakov debütierte am 17. Mai 1996 im Women Baltic Cup 1996 für die estnische Frauenfußballnationalmannschaft. Dieses Spiel gegen die Auswahl Litauens ging mit 1:2 verloren. Auf Vereinsebene spielte sie für den Pärnu JK.

Einsätze

Weblinks 
 Tiina Hodakov,  Lexikon des estnischen Sports

Fußballnationalspieler (Estland)
Fußballspieler (Pärnu JK)
Sowjetbürger
Este
Geboren 1969
Frau